A 2014. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 13-án és február 15-én rendezték. Az aranyérmet az orosz Viktor An nyerte. A Magyarországot képviselő Liu Shaolin Sándor a 16., Knoch Viktor a 18., Béres Bence a 26. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. Vitatott esetben a bírók döntése alapján a vétlen versenyző továbbjuthatott, ha nem ért be a továbbjutást jelentő helyek valamelyikén.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 QA: az A-döntőbe jutott
 QB: a B-döntőbe jutott
 ADV: továbbjutás bírói döntés alapján
 PEN: büntetés

Előfutamok

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
B-döntő

A-döntő

Végeredmény 
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.

Források 

F1000